Museum für Alte Kunst steht für
 Museum für Alte Kunst in Brüssel, siehe Königliche Museen der Schönen Künste #Museum für Alte Kunst
 Museu Nacional de Arte Antiga in Lissabon